Slavec je lahko:

 Slavec (priimek)
 Slavec (neretljanski vladar)
 slavec (rod) (Luscinia), rod ptic pevk in del imena vrst iz tega rodu:
 slavec (Luscinia megarhynchos)
 veliki slavec (Luscinia luscinia)
 Slavec, Slovaška, naselje in občina na Slovaškem